Атрай — топоним.
 Атрай — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Атрай — подокруг на северо-западе Бангладеш.
 Атрай — река в Западной Бенгалии и Бангладеш.